Proletar (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Proletar, früherer Name von Stepne (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Proletar, früherer Name von Dubyna (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Proletar, früherer Name von Mali Fesky, Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw

Proletar steht für:
 Proletar (Band), indonesische Band 

Siehe auch:
 Proletarske, Siedlung in der Oblast Donezk, Ukraine
 Proletari